Wilhelm von Neuenahr ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm I. von Neuenahr (um 1447–1497), Herr von Bedburg, Rösberg und Limburg, deutscher Adliger
 Wilhelm II. von Neuenahr (1485/86/87–1552), Herr von Bedburg, Krefeld und Cracau, deutscher Staatsmann und Förderer der Reformation